Kikuube (plaats), plaats in Oeganda
 Kikuube (district), district in Oeganda